

Geografia 
Bellino – comune italiano della provincia di Cuneo;
Monte Bellino – monte delle Alpi Cozie

Persone 
 Bellino di Padova – vescovo cattolico tedesco
 Francesco Antonio Bellino – architetto italiano
 Giovanni Bellino – nel 1317 Podestà di Genova
 Paolo Bellino – ostacolista italiano
 Antonio Bellino Rosina – matematico italiano

Altro 
Bellino – diminutivo del nome proprio di persona Bello;
Bellino II – cavallo trottatore.

Pagine correlate 
 Bellini